Potočari so lahko:
 Gornji Potočari in Donji Potočari, naselji v občini Srebrenica (Bosna in Hercegovina)
 Potočari, naselje v občini Brčko (Bosna in Hercegovina)